Астон:

Фамилия 
 Астон, Адам (1902—1993) — польский певец.
 Астон, Альфред (1912—2003) — французский футболист, нападающий.
 Астон, Билл (1900—1974) — английский автогонщик-любитель, пилот Формулы-1.
 
 Астон, Кен (1915—2001) — английский футбольный судья.
 Астон, Луиза (1814—1871) — немецкая писательница и политическая деятельница.
 Астон, Уильям Джордж (1841—1911) — британский дипломат и востоковед, один из основоположников британской японистики.
 Астон, Френсис (1645—1715) — английский учёный.
 Астон, Фрэнсис Уильям (1877—1945) — английский физик, химик.

Прочее 
 «Астон» — российская агро-индустриальная корпорация
 Астон — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Астон — район Бирмингема
 Астон — кратер на видимой стороне Луны.

См. также 
 Астонский университет — государственный британский научно-исследовательский университет в города Бирмингем.
 «Астон Вилла» — английский футбольный клуб из города Бирмингем, графство Уэст-Мидлендс.
 Aston Martin